53. Mistrzostwa Europy w Judo odbywały się od 14 maja do 16 maja 2004 roku w Bukareszcie (Rumunia). Turniej drużynowy odbył się 24 października w Paryżu. Zawody w kategorii Open rozegrano 4 grudnia w Budapeszcie.

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki drużynowe
 Wyniki Open

Mistrzostwa Europy w judo
2004 w judo
2004 w Rumunii
Judo w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie
2004 we Francji
Judo we Francji
Zawody sportowe w Paryżu
2004 na Węgrzech
Judo na Węgrzech
Sport w Budapeszcie